Heinrich Stürmer ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Stürmer (Maler) (Johann Heinrich Stürmer; 1774/1775–1857), deutscher Maler und Radierer
 Heinrich Stürmer (Sänger) (1811–1902), deutscher Opernsänger (Bariton) und Schauspieler